Athribis (egip. Hut - Herib) – starożytne miasto w Dolnym Egipcie
 Athribis (egip. Hut - Repyt) – starożytne miasto w Górnym Egipcie